Jos van Aert – ex ciclista su strada olandese
 Wout van Aert – ciclocrossista e ciclista su strada belga